

В'язовська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область
 В'язовська сільська рада — сільське поселення, Щигрівський район, Курська область